

Geografia 
 Trôo – comune francese

Mitologia 
 Troo – personaggio della mitologia greca, re della Dardania
 Troo – personaggio dell'Iliade